

Geografia 
 Sevilla – nome in lingua spagnola della città di Siviglia in Spagna
 Sevilla – comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca
 Sevilla – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol

Calcio 
 Sevilla Fútbol Club – una società calcistica di Siviglia, in Spagna
 Sevilla Atlético Club – la squadra di calcio delle riserve del Sevilla Fútbol Club, con sede a Siviglia, in Spagna

 Sevilla Fútbol Club Puerto Rico – una società calcistica di Juncos, in Porto Rico

Trasporti 
 Sevilla – stazione della metropolitana di Madrid

Pagine correlate
 siviglia (disambigua)